Емі́тер (від  — випромінювач) — в загальному значенні будь-який прилад, що випромінює: радіохвилі, світло, заряджені частинки, рідину тощо.

У фізиці емітерами називають, наприклад, електрод, що є джерелом електронів внаслідок його нагрівання (термоелектронна емісія), при дії електричного поля тощо. Емітером називають також один з електродів біполярного транзистора, електрод, з якого відбувається інжекція носіїв заряду в базу.

Див. також 
 Емісія

Література 

Електроніка